Aglauropsis är ett släkte av nässeldjur. Aglauropsis ingår i familjen Olindiasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Aglauropsis